Kina deltog i Los Angeles 1932 och Berlin 1936 som Taiwan. Nationen var anmäld redan till Paris 1924, men deltog inte. Trots inbördeskrig efter andra världskriget deltog man ändå i olympiska sommarspelen 1948. Vid olympiska sommarspelen 1952 hade Folkrepubliken Kina bildats och de skickade en trupp. Därefter bojkottade Kina spelen fram till 1980 på grund av en namnkonflikt med Taiwan.

Historia och schismer
Den kinesiska olympiska kommittén skapades 1910. De var anmälda 1924 men deltog första gången 1932. År 1952 hade Folkrepubliken Kina bildats medan en exilregering flytt till Taiwan. Folkrepubliken Kina fick reda på att de var välkomna till OS dagen före invigningen. Taiwan gjorde anspråk på att representera Kina under namnet Republiken Kina bojkottade spelen. Folkrepubliken Kinas deltagare kom inte fram till Helsingfors förrän 29 juli men de kunde hissa flaggan och senare delta i avslutningsceremonin. Vid OS 1956 valde Taiwan under namnet Republiken Kina. Det ledde till en namnkonflikt som gjorde att Folkrepubliken Kina bojkottade OS ända till olympiska vinterspelen 1980 i Lake Placid, och fyra år senare. Då fick Taiwan bara delta under namnet Kinesiska Taipei och därför bojkottade Taiwan spelen 1980 och 1984. Taiwan hade även tvingats delta under annat namn än Republiken Kina redan 1976. Taiwan skickade en trupp, men de vägrade att delta i tävlingarna.

1950 skapades Hongkongs olympiska kommitté, och 1952 deltog de första gången. Då regionen tillföll Kina, fortsatte Hongkong att delta självständigt i olympiska spelen.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsporter

Medaljer efter vintersporter

Källor 

 
WP:Projekt Kina